Кочіс ():

 Кочіс — вождь апачів, який очолив повстання
 «Cochise» — пісня американської рок-групи Audioslave
 Cochise — кантрі-рок група
 Cochise — альбом групи Cochise
 Кочіс — округ в штаті Аризона, США
 Кочіс — невключена територія в окрузі Кочіс, штат Аризона, США